Combs – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Combs – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)